Kenneth Raisma e Stefanos Tsitsipas erano i detentori del titolo, ma entrambi i giocatori non sono più eleggibili a partecipare in eventi juniores.

Axel Geller e Hsu Yu-hsiou hanno sconfitto in finale Jurij Rodionov e Michael Vrbenský con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Zsombor Piros /  Wu Yibing (secondo turno)
  Axel Geller /  Hsu Yu-hsiou (campioni)
  Jurij Rodionov /  Michael Vrbenský (finale)
  Rudolf Molleker /  Emil Ruusuvuori (ritirati)

<li>  Gianni Ross /  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
<li>  Alafia Ayeni /  Trent Bryde (secondo turno)
<li>  Marko Miladinović /  Tseng Chun-hsin (primo turno)
<li>  Sebastián Baez /  Juan Pablo Grassi Mazzuchi (primo turno)
<li>  Dan Added /  Zizou Bergs (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2017